Fouilloy (Oise)
 Fouilloy (Somme)